Климавичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Климавичюс, Арунас (род. 1982) — литовский футболист.
 Климавичюс, Линас (род. 1989) — литовский футболист.